dyskonto rzeczywiste proste – odwrotność procentu prostego
 dyskonto rzeczywiste składane – odwrotność procentu składanego 
 dyskonto handlowe – metoda oprocentowania wkładu pieniężnego, stosowana w rachunku weksli i bonów skarbowych